ou  est un titre d'œuvre notamment porté par :

Musique 
 True Colours, le sixième album du groupe Split Enz, sorti en 1979 ;
 , le cinquième album du groupe Level 42 sorti en 1984 ;
 True Colors, le deuxième album studio de la chanteuse américaine Cyndi Lauper sorti en 1986 ;
 True Colors, une chanson extraite de cet album reprise par de nombreux artistes (dont Phil Collins) ;
 True Colors, le deuxième album du disc jockey Zedd publié en 2015.

Fiction 
 True Colors, une comédie dramatique réalisée par Herbert Ross en 1991 ;
 , une série télévisée américaine ;
 True Colors, un roman de science-fiction de Karen Traviss publié en 2008 ;
 Life Is Strange: True Colors, un jeu vidéo développé par Deck Nine Games prévu pour septembre 2021.

Homonymie de titre